Тактагулово — название населённых пунктов:

Россия 
 Тактагулово — деревня в Баймакском районе Башкортостана.
 Тактагулово — село в Бакалинском районе Башкортостана.